Charles Delanglade (1870-1952), sculpteur français ;
 Édouard Delanglade (1868-1917), frère du précédent, chirurgien ;
 Frédéric Delanglade (1907-1970), peintre.

Patronyme occitan